Jelnia peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Jelnia, un village de la voïvodie de Łódź
 Jelnia, un village de la voïvodie de Poméranie